Вагиф Мусаев ():
 Мусаев, Вагиф (род. 1972) — азербайджанский футболист и футбольный арбитр.
 Мусаев, Вагиф Мамедюсиф оглы (Вагиф Муса; az; 1936—1996) — азербайджанский советский журналист и писатель.
 Мусаев, Вагиф Хаджи Расул оглы (az; род. 1950) — депутат Верховного Совета Азербайджана (1990—1995).